Staroangielskie imię Ceolwulf może odnosić się do następujących osób:

 Ceolwulf I – król Mercji
 Ceolwulf II – król Mercji
 Ceolwulf z Nortumbrii – król Nortumbrii, święty Kościoła katolickiego
 Ceolwulf z Wesseksu – król Wesseksu
 Ceolwulf – biskup katolicki z królestwa Lindsey